pupa (poczwarka) – stadium rozwojowe owadów
 Pupa – rodzaj ślimaków z rodziny Acteonidae

Osoby o tym nazwisku:
 Zdzisław Pupa – polski polityk, rolnik i samorządowiec